A competição de simples masculino no Dubai Tennis Championships de 2011 foi disputada entre os dias 21 de fevereiro e 27 de fevereiro de 2011. O campeão foi o sérvio Novak Djokovic que venceu na final o suíço Roger Federer por 6–3, 6–3. Este foi o terceiro título de Djokovic, que também venceu em 2009 e 2010.

Qualificatório

Cabeças de chave do qualificatório 

  Tobias Kamke
  Mischa Zverev
  Grigor Dimitrov
  Illya Marchenko

<li> Simone Bolelli
<li> Karol Beck
<li> Marsel İlhan
<li> Julian Reister

Chaves do qualificatório

Primeiro qualificatório

Segundo qualificatório

Quarto qualificatório

Chaves

Cabeças de chave 

  Roger Federer (Final)
  '''Novak Djokovic (Campeão)
  Tomáš Berdych (Semifinais)
  Mikhail Youzhny ''(Primeira rodada)

<li> Ivan Ljubičić (Primeira rodada)
<li> Viktor Troicki (Primeira rodada)
<li> Marcos Baghdatis (Primeira rodada)
<li> Ernests Gulbis (Segunda rodada)

Grupo 1

Grupo 2

Finais

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S